Біказ — місто в Румунії
 Біказ — озеро в Румунії, водосховище на річці Бистриця
 Біказ — річка в Румунії, притока Бистриці
 Біказ — ущелина в Румунії